Bengt Hallgren kan syfta på bland andra:

* Bengt Hallgren (1922–2017), teolog och lektor i Stockholm
 Bengt Hallgren (1924–1986), reklamtecknare och målare
 Bengt Hallgren (1925–2021), teolog och biskop i Härnösand